Sion Hill steht für:

 Sion Hill (Yorkshire), Ort in Yorkshire, England

im NRHP gelistete Objekte:
 Sion Hill (Amerikanische Jungferninseln), ID-Nr. 76001850
 Sion Hill (Maryland), ID-Nr. 90000608